La stagione 1998 dell'International Formula 3000 fu disputata su dodici gare, corse fra il 10 aprile e il 26 settembre.

Piloti e costruttori

Risultati e classifiche

Risultati

Classifica Piloti 

 Tutti i piloti utilizzano vetture Lola T96/50, spinte da motori Zytek-Judd V8, e pneumatici Avon.

 Paolo Ruberti fu squalificato dopo essere giunto terzo nella gara svolta a Oschersleben per una violazione del regolamento in merito alla vettura.

Risultati completi 

R22=ritirato ma classificato R=ritirato NC=non classificato NS=non parte NQ=non qualificato DIS(3)=squalificato dopo essere giunto terzo (16)=posizione dopo le prove

Note 

 14
3000